

Persone 
 Anton Schaller –  conduttore televisivo e politico svizzero
 George Schaller – naturalista statunitense
 Gilbert Schaller – allenatore di tennis ed ex tennista austriaco
 Johann Nepomuk Schaller (1777-1842) –  scultore austriaco
 Johanna Schaller – atleta tedesca

Geografia
 Schaller, comune dell'Iowa